Władysław Mróz (1888–1941) – drukarz, działacz ruchu oporu
 Władysław Mróz (1897–1981) – szewc, działacz niepodległościowy, podporucznik Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości (19 czerwca 1938) i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (11 listopada 1971)
 Władysław Mróz (1897–1954) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, inspektor rejonowy AK w Drohobyczu, odznaczony Krzyżem Walecznych
 Władysław Mróz (1924–2010) – generał dywizji Wojska Polskiego, profesor
 Władysław Mróz (1926–1960) – kapitan, oficer polskiego wywiadu zagranicznego

Przypisy